Tiro kan henvise til:
 Marcus Tullius Tiro (død 4 f.v.t.) – slave i Romerriget som tilhørte Cicero og blev frigivet
 Jagtterminologi – tiro!, udråb til varsling af skytter om flyvende vildt under en jagt
 Tiro (Guinea) – by i Guinea